Єлейко — українське прізвище.

 Єлейко Василь Іванович (1948) — український економіст та математик. Доктор економічних наук, професор.
 Єлейко Ярослав Іванович (1953) — український учений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України.

Українські прізвища